Antje Göhler (1967) – scacchista tedesca
 Georg Göhler (1874-1954) – compositore, direttore d'orchestra e critico musicale tedesco
 Roland Göhler (1943) – canottiere tedesco
 Sigrid Göhler (1942) – attrice tedesca